K-band kan syfta på:

 K-band (IEEE) – frekvensband från 18 till 27 GHz
 K-band (NATO) – frekvensband från 20 till 40 GHz
 K-band (infrarött) – ett atmosfäriskt transmissionsfönster centrerat till 2,2 μm

Se även 
 Ka-band – frekvensband från 26,5 till 40 GHz
 Ku-band – frekvensband från 12 till 18 GHz